Battaglia di Château-Thierry (1814)
 Battaglia di Château-Thierry (1918)